Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1972 nastoupilo osm hráčů. Ve finále se jako v předešlém roce objevili Australané Ken Rosewall a Rod Laver. Obhájce titulu Rosewall opět vyhrál po pětisetovém boji 4–6, 6–0, 6–3, 6–7(3–7) a 7–6(7–5).

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1972
Sport v USA v roce 1972